Земное время, Terrestrial Time (ТТ) — современный астрономический стандарт, разработанный Международным астрономическим союзом для определения времени астрономических наблюдений, сделанных с поверхности Земли. Земное время является наследником динамического времени и эфемеридного времени.

Земное время отличается от шкалы времени, используемого для повседневного применения (UTC). Единица времени TT — секунды в системе СИ, основанные на стандарте цезиевых атомных часов.

Краткого обзора TT, данного ниже, достаточно для миллисекундных точностей измерений. Полное текущее определение TT вовлекает теорию относительности.

Обзор 
Там, где миллисекундной точности достаточно, TT может быть получено в итоге следующими способами:
 С точностью миллисекунды или лучше, TT идет параллельно атомной шкале времени (Международное атомное время, TAI) поддержанный BIPM. TT опережает TAI: TT = TAI + 32,184 секунды. Смещение в 32,184 секунды сложилось исторически, для сохранения преемственности с эфемеридным временем.

См. также 
 Всемирное координированное время
 Эфемеридное время
 Всемирное время
 Международное атомное время

Время в астрономии
Измерение времени